Валдивија има више значења:

 Валдивија
 Валдивија, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Валдивија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Валдивија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Валдивија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику